Равель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Равель, Гастон (1878—1958) — французский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Равель, Люк (род. 1957) — католический прелат, военный ординарий Франции с 7 октября 2009 года.
 Равель, Морис (1875—1937) — французский композитор и дирижёр, один из реформаторов музыки XX века. См. также 
 Ревель (значения)
 Ривель (значения)